Sanseong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sanseong-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi,
 Sanseong-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon,